VVNB steht für:
 Flughafen Hanoi in Vietnam (ICAO-Code)
 Verkehrsverbund Niederösterreich-Burgenland, ein ehemaliger Verkehrsverbund in Österreich

VVNB